Вы́родов (женская форма: Вы́родова) — русская фамилия.

Происходит от древнеславянского мужского апотропеического (защитного) имени-оберега Вырод в значении: «дитя не похожее на родных отца и мать», — данного новорождённому ребёнку его родителями с магически-профилактической целью: для охраны и отпугивания нечистой силы или для обратного действия имени.

Известные носители:
 
 Выродов, Борис Львович (1888—1976) — учёный-краевед, педагог, один из основателей ставропольской научной географической школы.
 Выродов, Василий Андреевич (ок.1730 — после 1781) — капитан, чиновник Военной коллегии; видный фабрикант (суконный мануфактурщик).
 Выродов, Виктор Антонович (1929—1997) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, почётный академик РАЕН.
 Выродов, Виталий Андреевич (1928—2004) — инженер-конструктор космической ракетной техники, Заслуженный конструктор России (1996).
 Выродов, Дмитрий Андреевич (1940—2013) — российский учёный-биофизик, изобретатель, кандидат биологических наук.
 
 Выродов, Семён Осипович (уп. XVII в.) — сын боярский белгородский, родоначальник русского дворянского рода Выродовых.
 Выродова-Готье, Валентина Гавриловна (род. 1934) — советский и украинский художник, профессор, Заслуженный художник Украинской ССР.

См. также 
 Выродовы — русский дворянский род.
 Выродово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России.
 Выродков

Примечания